Кевин Чэпмен (; род. 29 июля 1962, Бостон, Массачусетс) — американский актёр, известный по ролям в сериалах «Спаси меня» и «Братство», а также роли Вэла Сэвэджа в фильме Клинта Иствуда «Таинственная река» и детектива Лайонела Фаско в сериале «В поле зрения».

Карьера 
До того, как стать актером, Чэпмен работал привратником, а также выступал как стендап комик. Во время работы в Бостонском офисе культурных мероприятий, Кевин познакомился с Тедом Демме, который предложил ему роль Мики Пата в фильме «Доносчик» (1998).

После этого были съемки в таких картинах как «Святые из Бундока» (1999), «Правила виноделов» (1999), «21 грамм» (2003), «Крутая компания» (2004), «Команда 49: Огненная лестница» (2004). Чэпмен сыграл босса ирландской мафии Фрэдди Корка в трёх сезонах телесериала канала Showtime «Братство». В 2009 году Кевин исполнил роль оперативника ЦРУ в независимой комедии «Чёрный динамит» (2009), а в 2010 году получил роль в фильме Тони Скотта «Неуправляемый». Также он появился в гостевой роли в телесериалах «Остаться в живых» и «Мыслить как преступник». В 2013 Чэпмен сыграл в фильме Криса Бринкера «Перекрёстный огонь».

Личная жизнь 
Кевин Чэпмен живёт в Хингхеме, штат Массачусетс, вместе с женой и двумя детьми.

Фильмография

Примечания

Ссылки